Lee Addy (1990, Accra) futbolista ghanès 
 Mark Addy (York, 1964), actor britànic 
 Obo Addy (1936 - 2012), percussionista i ballarí de Ghana